Søren Christian Sommerfelt kan syfta på bland andra:

 Søren Christian Sommerfelt (botaniker) (1794–1838) – norsk präst och botaniker
 Søren Christian Sommerfelt (diplomat) (1916–2003) – norsk diplomat